Sverdlovsk  kan henvise til flere artikler:
 Sverdlovsk er  det russiske, og tidligere ukrainske navn for byen Dovzjansk (Ukraine) i Luhansk oblast. 
 Den russiske by Jekaterinburg hed Sverdlovsk mellem 1924 og 1991.
 Sverdlovsk oblast er et russisk oblast på østsiden af Uralbjergene, hvor  Jekaterinburg er administrationsby.